Армения приняла участие в конкурсе песни Евровидение 2011 в Дюссельдорфе (Германия) в шестой раз. Её представила молодая певица (26 лет) Эмма Беджанян с песней «Boom-Boom» 10 мая 2011 года в первом полуфинале. Армения получила 54 балла, заняла 12 место и не попала в финал.

Голосование

В полуфинале

Национальный отбор

Примечания 

Страны на «Евровидении-2011»